Řadou T 478.2 bylo označeno více typů lokomotiv:

 T 478.2I – dieselhydraulický prototyp dnešní řady 751
 T 478.2II – dnes řada 752